Агард () — шведская фамилия, также имеет иные значения:

 Агард, Джон Мортимер (1812 −1862) — шведский астроном.
 
 Агард, Якоб Георг (1813—1901) — шведский ботаник, сын К. А. Агарда.
 АГАРД (AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development) — совещательный комитет при НАТО по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области авиации и космонавтики.
 Агард, Киран (род. 1989) — английский футболист ямайского происхождения, нападающий клуба «Йовил Таун»